Иламатеку́тли () — «Старая владычица». В мифологии ацтеков богиня, связанная с культом земли и маиса, первая жена Истак-Мишкоатля. Одна из ипостасей богини земли и деторождения Сиуакоатль.

Источники 

 Иламатекутли // Мифологический словарь/ Гл. ред. Е. М. Мелетинский. — М.:Советская энциклопедия, 1990. — 672 с.

Ссылки 
 Пантеон ацтекских богов

Боги ацтеков
Боги по алфавиту